Atbaschi bezeichnet folgende geographische Objekte in Kirgisistan:

 Atbaschy, linker Nebenfluss des Naryn
 Atbaschy (Gebirge), Gebirgskette südlich des Atbaschy-Beckens
 Atbaschy (Naryn), Dorf und Rajon-Verwaltungszentrum im Gebiet Naryn
 Rajon Atbaschy, Verwaltungsbezirk im Gebiet Naryn

Siehe auch:
 Atbaschy-Becken, Hochgebirgsplateau in Kirgisistan
 Atbaschy-Talsperre, Talsperre am Fluss Atbaschy